Thud kan syfta på:

 Thud (tidskrift) – en facktidskrift om tecknade serier
 Thud! – Terry Pratchetts roman i serien Skivvärlden.
 Thud (brädspel) – ett brädspel utvecklat av Trevor Truran.